Oriolo ima više značenja:
 Oriolo (Kozenca)
 Oriolo (Kremona)
 Oriolo (Pavija)